Aoteadrillia är ett släkte av snäckor. Aoteadrillia ingår i familjen Turridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Aoteadrillia